Męska dominacja językowa – zjawisko socjolingwistyczne polegające na uprzywilejowaniu męskiego rodzaju gramatycznego (maskulinatywów) w słownictwie, słowotwórstwie, gramatyce oraz frazeologii. Zjawisko to przejawia się w wielu językach i przybiera różny stopień nasilenia; szczególnie wyraźnie obserwowalne w języku polskim, zostało skrytykowane przez liczne organizacje międzynarodowe, m.in. przez UNESCO i Radę Europy.

Przykłady w języku polskim 
 Zwroty adresowane do anonimowego odbiorcy – forma 2 os. lp. czasownika – przybierają zwykle rodzaj męski, na przykład: „Czy skorzystałeś już z nowej promocji?”; „Właśnie Ty możesz zostać zwycięzcą”; „Bądź szybszy od innych!”.
 Nazwy zawodów czy członków innych grup społecznych – często są pozbawione neutralnego żeńskiego odpowiednika lub żeńskie odpowiedniki nie są przyjęte w języku jako formy standardowe (np.: minister, pediatra). Zaś jeśli istnieje ogólnie przyjęta forma żeńska zawodu, to i tak jest używana tylko, gdy wiemy, że dana osoba jest kobietą (np. formy lekarz, nauczyciel może oznaczać zarówno mężczyznę wykonującego odpowiednią profesję, jak i ogólnie zawód, ale formy lekarka, nauczycielka odnosi się wyłącznie do kobiety). Istnieją pewne wyjątki zawodów kojarzonych głównie z kobietami, np. pielęgniarka, położna, gdzie dominującą formą jest forma żeńska. Przyjmuje się wtedy brak formy męskiej albo ustala pewne formy (tutaj odpowiednio: pielęgniarz, położny).
 Czasowniki w drugiej osobie liczby mnogiej w czasie przeszłym występują tylko w rodzaju męskoosobowym i niemęskoosobowym, czyli nie odzwierciedlają różnicy między grupą wyłącznie mężczyzn a grupą mieszaną mężczyzn i kobiet, na przykład  „Zgromadziliśmy się tu”; „Powinniście to przemyśleć”.
 Niektóre terminy odnoszące się do grupy mężczyzn i kobiet są androcentryczne, na przykład dziadkowie to dziadek i babcia.

Przykłady w języku angielskim 
 Terminy odnoszące się do całości populacji posiadają męski rdzeń. Najbardziej typowym przykładem jest tu wyraz man, znaczący człowiek lub mężczyzna (ale nie – kobieta), oraz jego pochodne np. mankind znaczący ludzkość. Innym przykładem jest wyraz guys, w liczbie mnogiej oznaczającej grupę mężczyzn i kobiet, ale w liczbie pojedynczej – tylko mężczyznę. 
 Wiele nazw zawodów albo funkcji społecznych to wyrazy kończące się na -man, np. policeman czy chairman – użycie tych terminów sugeruje, że osoba pracująca jest mężczyzną (ang. man). W niektórych przypadkach dla nazwy zawodu zakończonego -man przyjęła się analogiczna nazwa zakończona na -woman, np. businessman → businesswoman.
Jednakże samo  pochodzi z pragermańskiego *man(n)ô, *manz, i na przestrzeni wieków często oznaczało „członka społeczeństwa, ludzkości”, nienacechowanego płciowo, więc mamy tu do czynienia z przesunięciem znaczenia (semantycznym) tego rdzenia.

Przykłady w języku hiszpańskim 
Wiele terminów odnoszących się do grupy mężczyzn i kobiet jest androcentryczna, np. słowo padres, znaczące rodzice, jest formą mnogą od padre – ojciec.

Podsumowanie 
Badania lingwistyczne wielu języków (w tym polskiego) wykazują, że gramatyczny rodzaj męski używany w funkcji generycznej powoduje u odbiorców skojarzenia z płcią w kierunku męskim, utrudniając skojarzenia z płcią żeńską. W opinii części językoznawców zadaniem języka nie jest dokładne odzwierciedlanie rzeczywistości, lecz co najwyżej jej niedokładne odwzorowanie z wykorzystaniem konwencji znaków i symboli. Ci sami językoznawcy apelują, aby nie szukać w języku sprawiedliwości, lecz starać się, aby był logiczny i wygodny.

Zobacz też 
 seksizm językowy
 feminatywum
 poprawność polityczna

Przypisy 

Socjolingwistyka
Socjologia rodzaju
Gender studies
Mężczyzna